Chelsea FC spelade säsongen 2006/2007 i Premier League, UEFA Champions League, FA-cupen och Engelska ligacupen. Chelsea slutade tvåa i ligan, förlorade på straffar i semifinalen mot Liverpool i Champions League, men vann en inhemsk cupdubbel efter att ha besegrat Manchester United i FA-cupfinalen och Arsenal i ligacupfinalen. Under säsongens gång tvingades Chelsea klara sig utan målvakten Petr Čech, som ådrog sig allvarliga huvudskador efter att ha kolliderat med Stephen Hunt i Reading. Čech lyckades dock återhämta sig relativt kvickt, men på grund av den smäll hans huvud fick så var han tvungen att spela fotboll med hjälm resten av karriären.

Spelartrupp

Målvakter
  Petr Čech
  Carlo Cudicini
  Magnus Hedman
  Hilário

Backar
  Khalid Boulahrouz
  Wayne Bridge
  Ricardo Carvalho
  Ashley Cole
  Paulo Ferreira
  Nuno Morais
  John Terry

Mittfältare
  Michael Ballack
  Joe Cole
  Lassana Diarra
  Michael Essien
  Geremi
  Frank Lampard
  Claude Makélélé
  Arjen Robben
  Scott Sinclair
  Michael Woods
  Shaun Wright-Phillips

Anfallare
  Didier Drogba
  Salomon Kalou
  Ben Sahar
  Andriy Shevchenko

Premier League

Matcher

Chelsea FC:s säsonger
Chelsea